Blackville (Carolina do Sul)
Blackville (Nova Brunswick)

Desambiguações de topônimos